Индианополис:

 Индианополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Индианополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.

См. также 
 Индианаполис